Род Лейвер був чемпіоном попереднього року, але цього року не взяв участь.

У фіналі Ян Кодеш переміг Желько Франуловича з рахунком 6–2, 6–4, 6–0.

Сіяні гравці 

  Іліє Настасе (чвертьфінал)
  Стен Сміт (1 коло)
  Мануель Сантана (4 коло)
  Артур Еш (чвертьфінал)
  Желько Франулович (фінал)
  Боб Г'юїтт (2 коло)
  Ян Кодеш (переможець)
  Кліфф Річі (півфінал)
  Алекс Метревелі (4 коло)
  Іон Ціріак (4 коло)
  Франсуа Жоффре (чвертьфінал)
  Лью Гоуд (4 коло)
  Мануель Орантес (4 коло)
  Жорж Говен (півфінал)
  Рей Раффелз (3 коло)
  Дік Крілі (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1970 О Френч Open Men's Singles draw 

1970 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу